Томас Бергер (; 20 июля 1924, Цинциннати, штат Огайо, США — 13 июля 2014) — американский писатель, новеллист, драматург, сценарист. Доктор литературы (лат. Litterarum doctor) (1986).

Биография 
Служил в армии США, в том числе в Европе.
Обучался в университете Цинциннати и Колумбийском университете. Работал библиотекарем и журналистом.

Творчество 
Служба в оккупационных войсках США в Германии, послужила темой для дебютной повести писателя «Сумасшедший в Берлине» (1958).
Еë главный герой, Карл Рейнгард, будет появляться на страницах последующих произведений Бергера. В цикл о нëм войдут книги
«Рейнгард в любви», «Жить, не умирать!» и «Женщина Рейнгарда».

Наибольшую известность Томас Бергер получил после выхода плутовского романа «Маленький Большой Человек» (1964), который был вскоре экранизирован Артуром Пенном (1970). В фильме-вестерне «Маленький большой человек» главную роль сыграл Дастин Хоффман.

Книга повествует о белом юноше, который был воспитан в племени индейцев Шайеннов, ставшим одновременно белым американцем и представителем краснокожих аборигенов. Произведение показывает различия между образом жизни белых американцев и индейцев.

Из двадцати трёх романов на русский язык переведён только один — «Маленький Большой Человек». Через тридцать пять лет Бергер написал продолжение романа и назвал его «Возвращение Маленького Большого Человека».

Избранная библиография 

 Crazy in Berlin (1958)
 Reinhart in Love (1962)
 Little Big Man (1964)
 Killing Time (1967)
 Vital Parts (1970)
 Regiment of Women (1973)
 Sneaky People (1975)
 Who is Teddy Villanova? (1977)
 Arthur Rex: A Legendary Novel (1978)
 Neighbors (1980)
 Reinhart’s Women (1981)
 The Feud (1983)
 Nowhere (1985)
 Being Invisible (1987)
 The Houseguest (1988)
 Changing the Past (1989)
 Orrie’s Story (1990)
 Meeting Evil (1992)
 Robert Crews (1994)
 Suspects (1996)
 The Return of Little Big Man (1999)
 Best Friends (2003)
 Adventures of the Artificial Woman (2004)

Пьесы 
 Other People (1970)
 Rex, Rita, and Roger (1970)
 The Siamese Twins (1971)
 At the Dentist’s (радиопостановка) (1981)
 The Burglars (1988)

Награды и премии 
 В 1965 году получил премию Ричарда и Хинды Розенталь, Национального института искусств и литературы и Western Heritage Award, за роман «Little Big Man».
 Книга «Женщины Рейнгарта» удостоена премии Ohioana Book Award,
 В 1984 году выдвигался на Пулитцеровскую премию, дошел до финала.
 Университет Лонг-Айленда в 1986 присвоил Бергеру звание доктора литературы.

Ссылки 
 Thomas Berger Биография Томаса Бергера

Драматурги США
Сценаристы США
Выпускники Колумбийского университета
Писатели США XX века
Писатели США XXI века
Выпускники Университета Цинциннати